Artykuł grupuje składy wszystkich reprezentacji narodowych w piłce nożnej, które występują podczas Pucharu Narodów Afryki 2017 na boiskach Gabonu w dniach od 14 stycznia do 5 lutego 2015 roku.

 Przynależność klubowa - stan na 14 stycznia 2017.
 Wiek zawodnika aktualny na dzień rozpoczęcia pucharu.
 Liczba występów i goli podana do dnia rozpoczęcia pucharu (źródło: National-Football-Teams.com).
 Zawodnicy oznaczeni symbolem  to kapitanowie reprezentacji.
 Legenda::LM – liczba meczów w kadrzeLB – liczba bramek w kadrzeBR – bramkarzOB – obrońcaPO – pomocnikNA – napastnik

Grupa A

Trener:  José Antonio Camacho (ur. 08.06.1955)

Trener:  Paulo Duarte (ur. 06.04.1969)

Trener:  Hugo Broos (ur. 10.04.1952)

Trener:  Baciro Candé (ur. 18.03.1948)

Grupa B

Trener:  Georges Leekens (ur. 18.05.1949)

Trener:  Henryk Kasperczak (ur. 10.07.1946)

Trener:  Aliou Cissé (ur. 24.03.1976)

Trener:  Callisto Pasuwa (ur. 20.06.1970)

Grupa C

Trener:  Michel Dussuyer (ur. 28.05.1959)

Trener:  Florent Ibengé (ur. 04.12.1961)

Trener:  Hervé Renard (ur. 30.09.1968)

Trener:  Claude Le Roy (ur. 06.02.1948)

Grupa D

Trener:  Awram Grant (ur. 06.05.1966)

Trener:  Alain Giresse (ur. 02.08.1952)

Trener:  Héctor Raúl Cúper (ur. 16.11.1955)

Trener:  Milutin Sredojević (ur. 01.09.1969)

Przypisy 

Puchar Narodów Afryki 2017